Энцо Черузико (; род. 22 октября 1937, Рим — пом. 26 ноября 1991, Рим) — итальянский актер театра и кино.

Биография 
Энцо Черузико родился в семье артистов. Его отец Фернандо был кинопродюсером. Кинодебют Черузико начался с эпизодической роли в фильме Витторио Де Сики «Сердце» 1948 года.
В фильмах 1950-х годах Энцо сыграл множество второстепенных детских ролей. В 1959 году он сыграл роль папарацци в знаменитом фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь». В начале 1960-х годов начал работать в театре, а с 1965-го на телевидении.
В 1960-х годах после успеха картины «Мэо Патакка» он был замечен американской телекомпанией NBC, которая предложила ему контракт. Впоследствии Черузико переехал в Калифорнию. Впоследствии он сыграл главную роль в криминальной драме «Мой друг Тони», которая транслировалась на NBC в 1969 году.
Вернувшись в Италию в 1970-х годах, он играл у таких режиссеров, как Марио Кайано и Дарио Ардженто. В 1973 году записал свою единственную пластинку «Er meno/Finimo qui». Черузико также выступал в разных программах на радио.
С 1980 года у Черузико начались проблемы со здоровьем. Умер от опухоли спинного мозга в возрасте 54-х лет.

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения Италии
Актёры театра Италии